Denumirea de Predeal (< predlea "limită") se poate referi la:

 localități din România
 Predeal, un oraș din județul Brașov
 Mănăstirea Predeal, o mănăstire ortodoxă din România situată în orașul Predeal
 FC Predeal, un club de fotbal din localitatea Predeal, județul Brașov
 CF Predeal, un club de fotbal
 Comuna Predeal-Sărari, județul Prahova
 Predeal, o localitate din județul Prahova

 Pasul Predeal (Pasul Timiș)
 Linia ferată Ploiești - Predeal, o operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale

Vezi și 
 Predești

Toponime românești